«Регата Хенли» () — немой короткометражный фильм Бирта Акреса. Премьера состоялась 17 марта 1897 года. Не сохранился.
Считается первым в мире широкоформатным кинофильмом, снятым на киноплёнку шириной 70-мм. Для демонстрации ролика использовался специально спроектированный кинопроектор Biograph конструкции Германа Каслера (Herman Casler) с размером кадра 51×70 мм.

Место съемки 
Съёмки проводились в Хенли-на-Темзе.

Примечания 

Короткометражные фильмы Великобритании
Документальные фильмы Великобритании
Фильмы о спорте
Фильмы Бирта Акреса
Утерянные фильмы
Немые фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1897 года
Документальные фильмы 1897 года